Gartenschau steht für:

 Bundesgartenschau
 Internationale Gartenschau
 die Landesgartenschauen der einzelnen Bundesländer
 die Grünprojekte, auch „kleine Landesgartenschauen“ genannt, in Baden-Württemberg
 Reichsgartenschau
 Südwestdeutsche Gartenschau, 1949 Landau in der Pfalz 

Siehe auch:
 Gartenbauausstellung
 Gartenbaumuseum